Az LCARS (Library Computer Access & Retrieval System) számítógépes adatelérési és visszakereső rendszer a Star Trek-univerzumban, a föderációs hajók és a legénység közötti interfész szoftver. Az LCARS folyamatosan figyeli a működési aktivitást, és úgy állítja be a felhasználónak mutatott kijelzést, hogy a legtöbbször használt parancsok elérésére legyen lehetőség. Az LCARS program a felhasználót rengeteg információval képes ellátni, így más megengedett parancsok, utasítások közül is választhat.

Források
https://web.archive.org/web/20100125080255/http://stvoyager.freeweb.hu/

Star Trek